Храм иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» — название христианских храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Отрада и Утешение» или «Ватопедская».

Обиходные названия: Отрадская церковь, Ватопедская церковь.

Россия 
 Храм иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Каховке — в Москве.
 Храм иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле — в Москве.
 Церковь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» — в селе Добрыниха Московской области.
 Храм Ватопедской иконы Божией матери «Отрада и Утешение» — в Ростове-на-Дону.

См. также 
 Женская община во имя иконы Божией Матери «Отрада и утешение»